Diese Episodenliste enthält eine Auflistung aller produzierten und ausgestrahlten Episoden der deutschen Comedyserie Ritas Welt, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie, welche von 1999 bis 2003 ausgestrahlt wurde, umfasst 68 Episoden in 5 Staffeln und zwei Specials.

Übersicht

Staffel 1 
Die erste Staffel umfasst 13 Episoden und feierte ihre Premiere am 17. September 1999 auf dem deutschen Fernsehsender RTL. Das Staffelfinale wurde am 17. Dezember 1999 gesendet.

Staffel 2 
Die zweite Staffel umfasst 16 Episoden und feierte ihre Premiere am 15. September 2000 auf dem deutschen Fernsehsender RTL. Das Staffelfinale wurde am 12. Januar 2001 gesendet.

Staffel 3 
Die dritte Staffel umfasst 13 Episoden und feierte ihre Premiere am 14. September 2001 auf dem deutschen Fernsehsender RTL. Das Staffelfinale wurde am 14. Dezember 2001 gesendet.

Staffel 4 
Die vierte Staffel umfasst 13 Episoden und feierte ihre Premiere am 13. September 2002 auf dem deutschen Fernsehsender RTL. Das Staffelfinale wurde am 20. Dezember 2002 gesendet.

Staffel 5 
Die fünfte Staffel umfasst 13 Episoden und feierte ihre Premiere am 12. September 2003 auf dem deutschen Fernsehsender RTL. Das Staffelfinale wurde am 19. Dezember 2003 gesendet.

Specials

Anmerkung

Weblinks 
 

Ritasweltepisoden